Mission impossible (Mission: Impossible) est une série télévisée américaine diffusée de 1966 à 1973. Elle a inspiré les œuvres dérivées suivantes :
 Mission impossible, 20 ans après (1988-1990), série télévisée américaine ;
 Mission impossible (1967-1969), série de comics ;
 Mission impossible (1990), jeu vidéo adapté de la série de 1988 ;
 Mission impossible, série de films américains comprenant :
 Mission impossible (1996), film américain de Brian De Palma ;
 Mission impossible 2 (2000), film américain de John Woo ;
 Mission impossible 3 (2006), film américain de  J. J. Abrams ;
 Mission impossible : Protocole Fantôme (2011), film américain de Brad Bird ;
 Mission impossible : Rogue Nation (2015), film américain de Christopher McQuarrie ;
 Mission impossible : Fallout (2018), film américain de Christopher McQuarrie.
 Mission impossible, jeu vidéo adapté du film de 1996 sur PlayStation ;
 Mission impossible, jeu vidéo de 2000, sorti sur Game Boy Color.
 Mission: Impossible - Operation Surma, jeu vidéo adapté sur PlayStation 2, Xbox, Gamecube, Game Boy Advance.

Livre
Pierre Marion (haut fonctionnaire)#Publications

Homonymie de titre